De Nieuwe Wereld, bijnaam voor de twee Amerikaanse continenten
 De Nieuwe Wereld (documentaire), Nederlandse VPRO-documentaireserie uit 2000
 De Nieuwe Wereld (film), Nederlandse film uit 2013
 De Nieuwe Wereld (radioprogramma), Vlaams radioprogramma op (1997-2005)
 De Nieuwe Wereld (standbeeld), kunstwerk van Leona Sels
 De Nieuwe Wereld (televisieprogramma), Nederlandse televisierubriek van de IKON en later de EO
 De Nieuwe Wereld (YouTube-kanaal), een YouTube-kanaal opgericht door Paul van Liempt, Ad Verbrugge en David van Overbeek.

Zie ook 
 DNW (doorverwijspagina)